Dům U zlaté hvězdy může být:

 Dům U Zlaté hvězdy (Cheb)
 Dům U Zlaté hvězdy (Litoměřice), čp. 9 na rohu Mírového náměstí a Jezuitské ulice
 Dům U zlaté hvězdy (Olomouc)
Dům U Zlaté hvězdy v Praze na Hradčanech, Nový Svět čp. 87/2
 Dům U Zlaté hvězdy, také U Tří králů v Praze na Hradčanech, Radnické schody čp. 171/1
 Dům U Zlaté hvězdy v Praze na Malé Straně, U lužického semináře čp. 82/7
 Dům U Zlaté hvězdy v Praze na Starém Městě, čp. 271 na rohu ulic U Dobřenských a Náprstkovy